Pescucci ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriella Pescucci (* 1941), italienische Kostümdesignerin
 Gastone Pescucci (1926–1999), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher